Aden
 Provincia di Aden
 Stato di Aden
 Colonia di Aden
 Protettorato di Aden
 ADEN (cannone)
 Aden (gruppo musicale)
 Aden (nome)